Stanisław Wyżykowski (1880–1940), major audytor Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Wyżykowski (1891-), kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław Wyżykowski (1927–), muzyk, przedstawiciel pogórzan wschodnich, członek grupy Kapela Stachy